Dissitimurus är ett släkte av svampar. Dissitimurus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dissitimurus